Dellern ist der Ortsname von

 Dellern (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Dellern (Stegaurach), Ortsteil der Gemeinde Stegaurach, Landkreis Bamberg, Bayern